Bräcke (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Bräcke (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.